Miejscowości w USA:
 Allegan – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
Gminy w USA:
 Allegan (ang. Allegan Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Allegan (ang. Allegan County) – w stanie Michigan